Bujak peut désigner :

Patronymie
 Eugenia Bujak (1989- ) est une coureuse cycliste polonaise
 Franciszek Bujak (1896-1975) est un coureur du combiné nordique polonais

Toponymie
en Pologne
 Bujak, un village dans la voïvodie de Mazovie

Voir aussi
 Buják, un village et une commune du comitat de Nógrád en Hongrie

Homonymie de patronyme